De Rally van Griekenland 1983, formeel 30th Rothmans Acropolis Rally, was de 30e editie van de rally van Griekenland en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 117e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Athene.

Verslag 
Ondanks het bewezen voordeel van het quattro-systeem op onverharde ondergrond, werd het team van Audi verrast door de competitie die Lancia wist te bieden op de ruwe onverharde wegen rond de Acropolis. De betrouwbaarheid van de Lancia's bewees daarnaast ook een belangrijke factor tegenover de nog onvoorspelbare Audi's, waarbij regerend winnaar Michèle Mouton namelijk al op de eerste klassementsproef zichzelf buitenspel wist te zetten door een ongeluk en Hannu Mikkola en Stig Blomqvist beide met technische problemen kampten, wat voor Mikkola een vroegtijdige opgave betekende en voor Blomqvist het consolideren van een uiteindelijke derde plaats. Vóór Blomqvist excelleerden de Lancia Rally 037's met Walter Röhrl als winnaar en Markku Alén daarachter op een tweede plaats.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grie
Rally van Griekenland